William Simms ist der Name folgender Personen:

* William Simms (Feinmechaniker) (1793–1860), britischer Instrumentenbauer und Unternehmer
 William E. Simms (1822–1898), US-amerikanischer Politiker
 William Gilmore Simms (1806–1870), US-amerikanischer Schriftsteller 

Siehe auch:
 William Sims